Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6—8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

На чемпионате Европы 2016 года в спринтерских дисциплинах впервые была опробована новая схема проведения соревнований: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определялись другие двенадцать полуфиналистов.

Действующим чемпионом Европы в беге на 400 метров с барьерами являлся Карим Хуссейн из Швейцарии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2016 года, от предварительных забегов были освобождены 12 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 27 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Ясмани Копельо из Турции и Карстен Вархольм из Норвегии установили новые национальные рекорды.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у мужчин состоялся 8 июля 2016 года. Лидеры по итогам полуфинала Ясмани Копельо и Карстен Вархольм с самого старта создали небольшое преимущество над соперниками. Копельо смог удержать его до финиша и завоевать для Турции первое золото в беге на 400 метров с барьерами на чмепионатах Европы. В то же время Вархольму не хватило сил на финишную прямую, и он не смог вмешаться в борьбу за медали. Испанец Серхио Фернандес завоевал серебро, а действующий чемпион Карим Хуссейн — бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике